Сезон 1996/1997 стал для Рома 64-м в Чемпионате Италии. В начале сезона был назначен новый главный тренер. На место Карла Маццоне был назначен Карлос Бьянки. Игры команды была нестабильной, поэтому Карло был уволен после апрельского проигрыша Кальяри. На его место был назначен Нильс Лидхольм, который уже ранее тренировал «волков». Игра при шведском специалисте не выровнялась и команда опустилась по итогу чемпионата на 12-е место.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

2-й раунд

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

1996/1997
Рома